10-й Чемпионат Украины по футболу среди представителей Первой лиги. Проводился в два круга, один матч дома, один на выезде в период с 23 июля 2000 года — 28 июня 2001 года. Победителем турнира стала команда «Динамо-2» (Киев).

Участники

Примечания 
 Перед началом сезона команда «Спартак» носила название «Явор-Сумы».
 До 25 мая 2001 года команда СК «Волынь-1» (Луцк) называлась «Волынь».

Итоговая таблица

Примечания 
 По регламенту «Динамо-2» не может повыситься в классе.

Бомбардиры

Ссылки 
 10 чемпионат Первой лиги
 FANAT.COM.UA / Сайт футбольных болельщиков 

Первая лига Украины по футболу
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2000/2001
Футбол на Украине в сезоне 2000/2001